El Torneig de París 2009, també conegut com a Open GDF Suez 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 17a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 15 de febrer de 2009 al Stade Pierre de Coubertin de París, França.

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
WTA Tour 2009